Аэропорт Осло может означать:
 Аэропорт Осло-Гардермуэн — аэропорт, обслуживающий Осло и Восточную Норвегию для внутренних и международных рейсов с 1998 года.
 Аэропорт Осло-Форнебу — аэропорт, ранее обслуживающий Осло для внутренних и международных рейсов с 1939 по 1998 год.
 Аэропорт Грессхольмен — аэропорт, ранее обслуживающий Осло для полетов на гидросамолётах с 1927 по 1939 год.
 Аэропорт Кьеллер — аэропорт, ранее обслуживающий Осло для наземных рейсов с 1912 по 1939 год, в настоящее время используется для авиации общего назначения.
 Аэропорт Мосс-Рюгге, ранее обслуживающий Осло и Восточную Норвегию в основном для международных рейсов с 2008 по 2016 год.
 Аэропорт Саннефьорд-Торп, обслуживающий Восточную Норвегию для международных и внутренних рейсов с 1957 года.